Николай Степанович Петров:
 Петров, Николай Степанович (1833—1913) — действительный тайный советник, статс-секретарь.
 Петров, Николай Степанович (1922—1981) — Герой Советского Союза.
 Петров, Николай Степанович — белорусский физик.